Homalocefal – roślinożerny dinozaur z infrarzędu pachycefalozaurów.  
Żył na terenie dzisiejszej Mongolii w późnej kredzie około 80 milionów lat temu. Odkryto u niego tylko czaszkę oraz część szkieletu.

Wielkość 
 Długość: około 3 metry;
 Wysokość: około 1,2 metry;
 Waga: około 70 kg.

Opis 

Miał płaską głowę (płaskie głowy były charakterystyczne dla azjatyckich pachycefalozaurów), guzy i kolce na szczycie czaszki i w okolicy policzków oraz długie nogi, których używał do ucieczki, gdy wyczuł lub zobaczył (Homalocefal miał dobry wzrok i węch) drapieżnego dinozaura. 

Dinozaury Azji
Dinozaury kredy
Pachycefalozaury